Hans Bethge ist der Name folgender Personen:

* Hans Bethge (Dichter) (1876–1946), deutscher Dichter
 Hans Bethge (Flieger) (1890–1918), deutscher Offizier der Fliegertruppe
 Hans-Gebhard Bethge (* 1943), deutscher evangelischer Theologe